Ел Сесента и Сеис има више значења:

 Ел Сесента и Сеис (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Сесента и Сеис (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику